Cecina Decio Aginazio Albino – prefetto Romano nel 414-415
Cecina Decio Aginazio Albino – console Romano nel 444 e nipote del precedente